John Sturges (1910-1992), een Amerikaans filmregisseur
 Preston Sturges (1898-1959), een Amerikaans filmregisseur
 Tom Watson (1949), een Amerikaans golfer
 Jim Sturgess (1981), een Brits acteur

Zie ook 
 Sturgis (doorverwijspagina)